Bakonyi Károly (Pardubice, 1839. június 29. – Szeged, 1910. október 13.) magyar királyi honvéd alezredes.

Életútja

A klosterneuburgi katonai intézetben neveltetett és onnan 1856-ban a 6. számú gyalogezredhez mint tizedes soroztatott be. 1859-ben hadnagy, 1866-ban főhadnagy lett, 1859-ben az Olasz- és Francia-, 1864-ben a Dánia és 1866-ban a Poroszország elleni hadjáratban vett részt. 1869 végével áthelyeztetett a magyar honvédséghez és 1871-ben százados, 1879-ben őrnagy, 1884-ben alezredes lett. 1873-tól a honvédelmi minisztériumban dolgozott. 1882-ben a katonai érdemkereszttel tüntették ki. Úgy a közös hadseregnél, mint a magyar honvédségnél több éven át mint tanár működött.

Munkái

 Fegyvertan, a m. kir. szegedi honvédkerület tiszti és tisztképző tanfolyama részére. Ábrákkal. Szeged (Autographia.)
 Az osztrák-magyar monarchia haderejének szervezete. Bpest, 1884. (Patho Géza honvédszázados közreműködésével.)

Források

További információk

 Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. Bp., Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete, 1939-2002. 7. kötettől sajtó alá rend. Viczián János.
 Habermann Gusztáv: Személyi adattár a szegedi polgár-családok történetéhez. Szeged, Csongrád Megyei Levéltár-Móra Ferenc Múzeum, 1992.
 Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Hrsg. Oscar von Krücken, Imre Parlagi. Wien-Leipzig, W. Braumüller, 1918.
 Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.

Magyar katonák
1839-ben született személyek
1910-ben elhunyt személyek